Blocher steht für
 Blocher (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Bohnerbesen, Arbeitsgerät zur Bodenpflege
 Schweizerisch für eine Bohnermaschine

Orte:
 Blocher (Arkansas), Saline County, USA
 Blocher (Indiana), Scott County, USA

 Blöcher steht für:
 Variante eines Familiennamens, siehe Blecher (Familienname) #Blöcher
 Blöcher (Gebäck), Blöchla, Blöchlein, im deutschen Frankenwald verbreitetes röhrenförmiges Schmalzgebäck

Siehe auch:
 Blecher (Familienname)
 Plocher